Esther Zuzurrieta Díaz de Nieva es una política peruana. 

Luego del gobierno militar fue elegida diputada por Junín en las elecciones de 1980 durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde por el partido Acción Popular.

Referencias

Diputados de Perú 1980-1985
Diputados por Junín
Miembros de Acción Popular
Diputadas de Perú